„Долу любовта“ () е романтична комедия от 2003 година на режисьора Пейтън Рийд, с участието на Рене Зелуегър и Юън Макгрегър.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2003 година
Американски романтични комедии
Филми на „Риджънси Ентърпрайсис“
Филми на Туентиът Сенчъри Фокс